

Patronyme 
Le nom de Carus  est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Marcus Aurelius Carus (v. 230-283), empereur romain.
 Friedrich August Carus (1770-1807), théologien allemand.
 Julius Victor Carus (1823-1903), zoologiste allemand.
 Carl Gustav Carus (1789-1869), médecin, peintre et philosophe allemand.
 Paul Carus (1852-1919), philosophe et écrivain allemand.

Économie 
 Carus-Verlag, maison d'édition allemande.

Homonymie de patronyme